Кабиры () — древние божества древнегреческой и пеласгической мифологий.
 «Кабиры» — не дошедшая до нашего времени драма Эсхила.
 Кабиры (город) () — древний понтийский город, ставка царя Митридата VI Евпатора во время войны последнего с Лукуллом.